Завелье — деревня в Вельском районе Архангельской области России. Входит в состав Солгинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, на левом берегу реки Вель, вблизи места впадения в неё реки Подюги, на расстоянии примерно 41 километра (по прямой) к западу от города Вельска, административного центра района. Абсолютная высота — 115 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с прохладным и дождливым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12,7 °C; самого тёплого месяца (июля) — 18 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 763,7 мм.
 Часовой пояс

Население

История
В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Келаревского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Завелье(Горночаровское) находилось 15 хозяйств, в которых проживало 49 жителей мужского пола и 33 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Солгинское»